Пи́ппа Манн (, ) — британская автогонщица, известная по выступлениям в чемпионате IndyCar Series.

Карьера

Формула-Рено 
Манн начала свою карьеру в 2003 году, подписав контракта на три гонки с Manor Motorsport для участия в зимней серии британской Формулы-Рено.

В 2004 году она подписала контракт с Team JVA и провела полный сезон. Она также участвовала в гонке европейской Формулы-Рено в Золдере. 

В 2005 году она подписала двухлетний контракт с командой Comtec Racing для участия в еврокубке Формулы-Рено, а также в гонках того же сезона в серии французской Формулы-Рено 2.0. В 2006 году она участвовала в чемпионате Великобритании Формулы-Рено 2.0, а также снова в Еврокубке за ту же гоночную команду Comtec Racing.

В январе 2007 года Манн подписала контракт с командой Cram by P1 Europe, став первой женщиной, участвующей в чемпионате Формула-Рено 3.5. В свой дебютный год ей удалось набрать очко и даже стартовать с поула. Она также участвовала в Формуле-Рено 3.5 в 2008 году, выступая за команду P1 Motorsport.

Indy Lights 
На сезон 2009 года Манн подписала контракт на участие в чемпионате Indy Lights, серии поддержки IndyCar Series, за команду Panther Racing. Во время своего дебютного сезона Манн несколько раз попала в топ-15, включая три результата в первой десятке. Однако по окончании сезона было принято решение закрыть команду Panther Racing в Indy Lights. В декабре 2009 года, решив остаться в Индианаполисе и найти место в другой команде, Манн подтвердила, что она присоединится к команде Sam Schmidt Motorsports в чемпионате Indy Lights 2010 года. В 2010 году она стала первой женщиной в истории чемпионата, стартовавшей с поула на трассе «Индианаполис Мотор Спидвей», кроме того, одержала свою первую победу на трассе «Кентукки Спидвей».

IndyCar Series 
1 марта 2011 года Манн впервые провела тесты за команду «Индикара» Conquest Racing на трассе Техас Мотор Спидвей. Впоследствии было объявлено, что она будет пилотировать машину этой команды № 36 в «500 милях Индианаполиса». Манн квалифицировалась на 32-м месте, став первой британкой, получившей право выйти на старт. За время гонки она поднялась на 20-е место, несмотря на механическую проблему с подачей воды, из-за которой она страдала от обезвоживания. Впоследствии 13 августа она попала в аварию во время тренировки на трассе Нью-Хэмпшир Мотор Спидвей, получив перелом концевой пластины седьмого шейного позвонка, но 2 октября смогла принять участие в Kentucky Indy 300. В гонке на трассе в Лас-Вегасе она попала в аварию из 15 машин, которая унесла жизнь Дэна Уэлдона. В этой аварии Манн получила ожоги левого мизинца.

В 2012 году Манн вела переговоры с командой Dale Coyne Racing насчёт участия в «500 милях Индианаполиса», но в итоге подписала контракт с этой командой на 2013 год. В этой гонке она была классифицирована 30-й, пройдя лишь 46 кругов из 200. Кроме того, в сезоне 2013 года она провела за команду Дейла Койна ещё три гонки на овальных трассах.

Результаты выступлений

Общая статистика

IndyCar Series

500 миль Индианаполиса

Примечания